Sahara – strefa pustynna położona w północnej Afryce

Filmy 
 Sahara – film w reż. Brecka Eisnera z 2005 roku
 Sahara – film w reż. Briana Trenchard-Smitha z 1995 roku
 Sahara – film w reż. Andrew V. McLaglena z 1983 roku
 Sahara – film w reż. Zoltana Kordy z 1943 roku

Inne 
 Sahara – wieś w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim
 Sahara – powieść przygodowa autorstwa Clive’a Cusslera
 Sahara – singiel Maanamu wydany w 1997 roku
 Sahara – singiel Slasha wydany w 2009 roku

Zobacz też 

 Dżabal Sahra
 Sahara Hiszpańska
 Sahara Zachodnia
 Sahara Hotel and Casino